

Cabezas de serie 

  Fernando Romboli /  Júlio Silva (Campeones)
  Marcelo Demoliner /  Franco Ferreiro ''(Primera ronda)

<ol start="3">
  Federico Delbonis /  Nicolás Pastor ''(Primera ronda)
  André Ghem /  Caio Zampieri ''(Semifinales)

Cuadro 
 Q = Clasificado (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser)
 R = Retirado
 w/o = Victoria por incomparecencia
 SE = Exención especial

Cuadro

Referencias 
 Cuadro principal

ATP Challenger Tour 2012
Aberto de São Paulo 2012
Torneos de tenis en pista dura